Broschek ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Broschek (1884–1946), deutscher Verleger
 Otto Broschek (1902–1978), Leiter der Wiener Donauhafen Gesellschaft und Mitbegründer der Firma Gebro Pharma

Broschek bezeichnet folgende Unternehmen:
 Broschek Verlag, 2002–2011 Teil der schlott gruppe

Siehe auch:
 Broschek-Haus